

Чупровське сільське поселення — сільське поселення, Калганський район, Забайкальський край
 Чупровське сільське поселення — сільське поселення, Удорський район, Республіка Комі